Lukomka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Lukomka (vattendrag i Belarus, lat 54,85, long 29,18), Vitsebsks voblast, 
 Lukomka (vattendrag i Belarus, lat 55,06, long 29,01), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar